Ке́мерово:

 Кемерово — город в России, административный центр Кемеровской области.
 Кемерово — аэропорт в Кемеровской области.
 Кемерово — станция Западно-Сибирской железной дороги.
 «Кемерово» — хоккейный клуб.
 (2140) Кемерово — астероид.
 Кемерово — название вируса рода орбивирусов, семейства реовирусов, передающийся через клещей.